Campanilla de otoño puede referirse a:
 el nombre común de la planta Acis autumnalis;
 el nombre común de la planta Leucojum aestivum.